bitwa pod Piacenzą 270
 bitwa pod Piacenzą 1746